Leopoldinense – abitanti di Colônia Leopoldina
Leopoldinense – abitanti di Leopoldina (Brasile)
Leopoldinense – abitanti di Santa Leopoldina